Новосядлий — українське прізвище.

Відомі носії 
 Новосядлий Богдан Степанович (*1957) — український астроном, астрофізик, космолог, директор Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету ім. І. Франка.
 Новосядлий Богдан Теодорович (*1956) — український журналіст, публіцист, краєзнавець, редактор.

Українські прізвища